Alexandros Masouras – calciatore greco
 Giannīs Masouras – calciatore greco, difensore
 Giōrgos Masouras – calciatore greco, centrocampista
 Neophytos Masouras – vescovo oryodosso cipriota